Lukáš Dlouhý e Leander Paes erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in finale da Daniel Nestor e Nenad Zimonjić 7-5, 6-2.

Teste di serie

 Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (finale)
 Wesley Moodie /  Dick Norman (semifinale)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (secondo turno)
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti di finale)
 Simon Aspelin /  Paul Hanley (primo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

 František Čermák /  Michal Mertiňák (ottavi di finale) 
 Julian Knowle /  Andy Ram (semifinali) 
 Marcel Granollers /  Tommy Robredo (primo turno) 
 John Isner /  Sam Querrey (ritirati) 
 Mardy Fish /  Mark Knowles (secondo turno) 
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (primo turno) 
 Julien Benneteau /  Michaël Llodra (ottavi di finale) 
 Eric Butorac /  Rajeev Ram (primo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard
  Richard Gasquet /  Sébastien Grosjean
  Marc Gicquel /  Édouard Roger-Vasselin
  Nicolas Devilder /  Paul-Henri Mathieu
  Thierry Ascione /  Laurent Recouderc
  Jonathan Eysseric /  Benoît Paire
  Guillaume Rufin /  Alexandre Sidorenko

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2010
ATP World Tour 2010